Lirio de agua puede referirse a:

 El nombre común de la planta Iris pseudacorus.
 El nombre común de la planta Zantedeschia aethiopica.
El nombre común de la planta '''''Nymphaea alba.